Nan é uma província da Tailândia. Sua capital é a cidade de Nan. A população da província em 2014 era de 478.264 habitantes.

Províncias da Tailândia